Calaf este un nume propriu care se poate referi la

 Calaf, Catalonia, un oraș din provincia spaniolă autonomă a Cataloniei 
 Calaf (Turandot), personaj principal din opera Turandot de Giacomo Puccini

Nume proprii